Roseland désigne notamment :

Titres 

 Roseland, un film de James Ivory sorti en 1977.
 Roseland NYC Live, le premier album concert de Portishead, sorti en 1998.

Patronyme 
 William Roseland (1892-1946), homme politique provincial canadien.

Toponymie

Belgique 
 Roseland, salle de bal édifiées par l'architecte Arthur Meuleman à Etterbeek, Belgique, devenu le Complexe Albert Hall après son regroupement avec le cinéma Albert Hall.

États-Unis 
 Roseland, census-designated place située en Californie ;
 Roseland, census-designated place située en Floride ;
 Roseland, un des 77 secteurs communautaires de la ville de Chicago, Illinois ;
 Roseland, ville située au Kansas ;
 Roseland, une ville en Louisiane ;
 Roseland, un village du Nebraska ;
 Roseland, borough situé dans le New Jersey ;
 Roseland Ballroom, un hall pluridisciplinaire situé sur la , dans le Theater District, à New York ;